Di seguito una lista di asteroidi dal numero 467001 al 468000 con data di scoperta e scopritore.

467001-467100 

|-
|467001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467007 - ||  ||  || CSS
|-
|467008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467016 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467034 - ||  ||  || CSS
|-
|467035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467043 - ||  ||  || CSS
|-
|467044 - ||  ||  || CSS
|-
|467045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467052 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467054 - ||  ||  || CSS
|-
|467055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467060 - ||  ||  || WISE
|-
|467061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467066 - ||  ||  || CSS
|-
|467067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467088 - ||  ||  || CSS
|-
|467089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467095 - ||  ||  || CSS
|-
|467096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

467101-467200 

|-
|467101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467102 - ||  ||  || CSS
|-
|467103 - ||  ||  || WISE
|-
|467104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467119 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467149 - ||  ||  || CSS
|-
|467150 - ||  ||  || WISE
|-
|467151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467158 - ||  ||  || WISE
|-
|467159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467165 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467169 - ||  ||  || CSS
|-
|467170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467173 - ||  ||  || CSS
|-
|467174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467175 - ||  ||  || CSS
|-
|467176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467184 - ||  ||  || CSS
|-
|467185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467199 - ||  ||  || CSS
|-
|467200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

467201-467300 

|-
|467201 - ||  ||  || CSS
|-
|467202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467210 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467211 - ||  ||  || CSS
|-
|467212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467216 - ||  ||  || WISE
|-
|467217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467218 - ||  ||  || WISE
|-
|467219 - ||  ||  || CSS
|-
|467220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467226 - ||  ||  || WISE
|-
|467227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467232 - ||  ||  || CSS
|-
|467233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467234 - ||  ||  || CSS
|-
|467235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467265 - ||  ||  || CSS
|-
|467266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467268 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467287 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467294 - ||  ||  || WISE
|-
|467295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

467301-467400 

|-
|467301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467307 - ||  ||  || CSS
|-
|467308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467314 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|467315 - ||  ||  || CSS
|-
|467316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467317 - ||  ||  || NEAT
|-
|467318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467321 - ||  ||  || NEAT
|-
|467322 - ||  ||  || NEAT
|-
|467323 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467325 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|467326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467335 - ||  ||  || NEAT
|-
|467336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467337 - ||  ||  || NEAT
|-
|467338 - ||  ||  || NEAT
|-
|467339 - ||  ||  || NEAT
|-
|467340 - ||  ||  || NEAT
|-
|467341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467342 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|467343 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|467344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467345 - ||  ||  || NEAT
|-
|467346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467347 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467355 - ||  ||  || Wise
|-
|467356 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467360 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467373 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467375 - ||  ||  || CSS
|-
|467376 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467381 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467389 - ||  ||  || CSS
|-
|467390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467391 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467398 - ||  ||  || CSS
|-
|467399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

467401-467500 

|-
|467401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467402 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|467403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467406 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467410 - ||  ||  || CSS
|-
|467411 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|467412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467417 - ||  ||  || CSS
|-
|467418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467425 - ||  ||  || CSS
|-
|467426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467427 - ||  ||  || ADAS
|-
|467428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467438 - ||  ||  || CSS
|-
|467439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467444 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467460 - ||  ||  || CSS
|-
|467461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467468 - ||  ||  || NEAT
|-
|467469 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467470 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467471 - ||  ||  || NEAT
|-
|467472 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467479 - ||  ||  || CSS
|-
|467480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467486 - ||  ||  || CSS
|-
|467487 - ||  ||  || CSS
|-
|467488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467491 - ||  ||  || Eskridge
|-
|467492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

467501-467600 

|-
|467501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467503 - ||  ||  || CSS
|-
|467504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467509 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|467510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467513 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467517 - ||  ||  || CSS
|-
|467518 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|467519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467520 - ||  ||  || CSS
|-
|467521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467526 - ||  ||  || CSS
|-
|467527 - ||  ||  || CSS
|-
|467528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467529 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|467530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467538 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467540 - ||  ||  || CSS
|-
|467541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467542 - ||  ||  || Calvin College
|-
|467543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467553 - ||  ||  || CSS
|-
|467554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467557 - ||  ||  || CSS
|-
|467558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467565 - ||  ||  || CSS
|-
|467566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467571 - ||  ||  || CSS
|-
|467572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467577 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467580 - ||  ||  || CSS
|-
|467581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467590 - ||  ||  || CSS
|-
|467591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467599 - ||  ||  || CSS
|-
|467600 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|}

467601-467700 

|-
|467601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467602 - ||  ||  || CSS
|-
|467603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467605 - ||  ||  || CSS
|-
|467606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467631 - ||  ||  || OAM
|-
|467632 - ||  ||  || OAM
|-
|467633 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467649 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467650 - ||  ||  || CSS
|-
|467651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467652 - ||  ||  || CSS
|-
|467653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467659 - ||  ||  || CSS
|-
|467660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467666 - ||  ||  || CSS
|-
|467667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467673 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|467674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467700 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

467701-467800 

|-
|467701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467717 - ||  ||  || CSS
|-
|467718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467730 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467741 - ||  ||  || CSS
|-
|467742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467749 - ||  ||  || OAM
|-
|467750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467754 - ||  ||  || CSS
|-
|467755 - ||  ||  || Shurpakov, S.
|-
|467756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467759 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|467760 - ||  ||  || CSS
|-
|467761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467767 - ||  ||  || CSS
|-
|467768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467772 - ||  ||  || CSS
|-
|467773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467794 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|467795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467799 - ||  ||  || CSS
|-
|467800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

467801-467900 

|-
|467801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467803 - ||  ||  || WISE
|-
|467804 - ||  ||  || WISE
|-
|467805 - ||  ||  || WISE
|-
|467806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467821 - ||  ||  || WISE
|-
|467822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467824 - ||  ||  || WISE
|-
|467825 - ||  ||  || OAM
|-
|467826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467827 - ||  ||  || WISE
|-
|467828 - ||  ||  || WISE
|-
|467829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467843 - ||  ||  || WISE
|-
|467844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467845 - ||  ||  || LONEOS
|-
|467846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467859 - ||  ||  || WISE
|-
|467860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467863 - ||  ||  || CINEOS
|-
|467864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467878 - ||  ||  || CSS
|-
|467879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467888 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|467889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467898 - ||  ||  || WISE
|-
|467899 - ||  ||  || WISE
|-
|467900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

467901-468000 

|-
|467901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467907 - ||  ||  || WISE
|-
|467908 - ||  ||  || WISE
|-
|467909 - ||  ||  || WISE
|-
|467910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467912 - ||  ||  || WISE
|-
|467913 - ||  ||  || CSS
|-
|467914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467917 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|467918 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|467919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467920 - ||  ||  || CSS
|-
|467921 - ||  ||  || CSS
|-
|467922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467928 - ||  ||  || CSS
|-
|467929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467975 - ||  ||  || WISE
|-
|467976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|467993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467994 - ||  ||  || WISE
|-
|467995 - ||  ||  || CSS
|-
|467996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|467999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|468000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0467001